Gauer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gauer (1882–1955), deutscher Maler und Mosaikkünstler
 Emil Gauer (1905–1991), deutscher Politiker (NSDAP) und Oberbürgermeister von Pirmasens
 Mathias Gauer (* 1956), deutscher Kirchenmusiker
 Nico Gauer (* 1996), Liechtensteiner Skirennfahrer
 Otto Gauer (1909–1979), deutscher Mediziner
 Werner Gauer (* 1937), deutscher Klassischer Archäologe

Siehe auch:
 Gower